Az alábbi lista a Novgorodi Köztársaság fejedelmeit tartalmazza a 8. századtól 1480-ig.

Európai uralkodók listái
Orosz fejedelemségek uralkodóinak listái